Nadelbach heißen folgende geographische Objekte:

 Nadelbach (Gemeinde Weitersfelden), Ortschaft von Weitersfelden, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Nadelbach (St. Pölten), Katastralgemeinde von St. Pölten, Niederösterreich

 Nadelbach (Jäglitz),  Zufluss der Jäglitz, Deutschland